Иван Колев може да се отнася за:

 Иван Колев (1863–1917), български военен деец;
 Иван Колев (1928–2015), български скулптор;
 Иван Колев (1930–2005), български футболист;
 Иван Колев, български философ – метафизика, философска антропология, философия на изкуството;
 Иван Колев (р. 1951), български борец;
 Иван Колев (р. 1987), български волейболист.
 Иван Колев (р. 1957), български треньор по футбол, бивш наставник на младежкия национален отбор на България до 21 г.